Dorr Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dorr Township (Illinois)
 Dorr Township (Michigan)